«Salut d’Amour» («Приветствие любви», в другом переводе — «Любовное приветствие»), Op. 12, — музыкальное произведение, созданное английским композитором-романтиком Эдуардом Элгаром в 1888 году, первоначально написанное для скрипки и фортепиано.

История создания сочинения 
Элгар закончил это сочинение в июле 1888 года, когда он был помолвлен с Кэролайн Эллис Робертс. Кэролайн Эллис была дочерью умершего к тому времени генерал-майора Генри Робертса и известной в своё время писательницей. Композитор преподавал ей музыку. Кэролайн Эллис была старше Элгара на восемь лет. Родственники выступали против её отношений с композитором, особое их возмущение вызывали его католицизм и низкое происхождение. 22 сентября 1888 года, когда Элгар вернулся в Лондон после длительного пребывания в доме своего друга доктора Чарльза Бака (Charles Buck) в городе Сетл, он преподнёс своё сочинение Кэролайн Эллис в качестве обручального подарка. Первоначальное название произведения — «Liebesgruss» (на немецком, а не на французском языке). Посвящение музыкального сочинения было написано на французском языке: «à Carice». Слово «Carice» было комбинацией двух имен: Кэролайн и Эллис. Это составное имя будет дано их дочери, которая родится спустя два года.

Публикация и первые исполнения произведения 
Сочинение было впервые опубликовано издательством Schott & Ко (это было немецкое издательство с офисами в Майнце, Лондоне, Париже и Брюсселе) в 1889 году). Композитор сам сделал транскрипции «Liebesgruss», поэтому издания произведения были осуществлены не только для скрипки и фортепиано, но и для фортепиано соло, а также для камерного оркестра. Позже издатель сменил название на «Salut d’Amour», оставив «Liebesgruss» только как подзаголовок. Принятое среди музыковедов объяснение этого — попытка создать более благоприятные условия для осуществления продаж на нотном европейском рынке, так как французский язык был более распространён в мире профессиональных музыкантов и любителей, чем немецкий.

Первое публичное исполнение было осуществлено в оркестровой верси, это произошло на концерте в престижном зале дворца Crystal Palace 11 ноября 1889 года. Дирижировал британский дирижёр немецкого происхождения Август Фридрих Маннс. Первая запись произведения была сделана в 1915 году для британской фирмы Gramophone Company и снова в оркестровой версии, на этот раз под управлением самого композитора.

Интересные факты 
 Эллис, со своей стороны, подарила композитору на обручение стихотворение «The Wind at Dawn» («Ветер на рассвете»), которое Элгар вскоре положил на музыку. Это сочинение было удостоено первого приза и премии в 5 фунтов стерлингов на конкурсе, устроенном музыкальным издательством Джозефа Уильямса. Вскоре после этого, в июле 1888 года произведение было опубликовано. Эллис сочинила стихотворение «The Wind at Dawn» в 1880 году (задолго до знакомства с композитором).
 «Салют d’Amour» является одним из самых известных произведений Элгара, оно вдохновило музыкантов на многочисленные транскрипции для различных инструментов и ансамблей. Существует также версия сочинения в форме песни «Woo thou, Sweet Music» на слова Alice Chambers Bunten.

Примечания

Литература 
 Kennedy, Michael (1982). Portrait of Elgar (2ª edición). Oxford University Press. ISBN 0193154145.
 Moore, Jerrold Northrop (1984). Edward Elgar. Oxford University Press. ISBN 0193154471.

Ссылки 
 

Произведения для скрипки и фортепиано
Произведения для фортепиано
Произведения для оркестра